Plaats in Indonesië
 Luwang (Gatak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Luwang (Tayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java